Кріс Філліпс (,  9 березня 1978, Калгарі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року в ЗХЛ.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Оттава Сенаторс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Оттава Сенаторс» та «Брюнес».

Загалом провів 1293 матчі в НХЛ, включаючи 114 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 13 іграх. Виступав за національну збірну Канади, провів 27 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Джима Пігготта — 1996.
 Трофей Білла Гантера — 1997.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Уродженці Калгарі
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Перші номери драфтів НХЛ
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Брюнеса»
Задрафтовані «Оттава Сенаторс»